Harr ist der Familienname von:

 Anna Harr (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Burke Harr (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Carl Harr (1866–1951), deutscher Hüttendirektor
 Karl Erik Harr (* 1940), norwegischer Maler, Grafiker und Schriftsteller